La  voit le FC Auch jouer en Pro D2.
L'équipe évolue cette saison sous les ordres des entraîneurs Grégory Patat et Julien Sarraute.

Auch termine 6 grâce à ces nombreux jeunes joueurs locaux lancés ces deux dernières saisons et qui commencent à arriver à maturité.
Le club est classé  club français à l’issue de la saison.

Classement de la saison régulière 

|}

 Narbonne est rétrogradé administrativement le  mais le , le club est maintenu en appel devant la DNACG.

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 3 essais de plus que l'adversaire ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins; les deux bonus peuvent se cumuler: ainsi une équipe qui perdrait 21-24 en ayant inscrit trois essais tandis que le vainqueur a marqué 8 pénalité marquerait deux points).

Règles de classement : 1. points terrain (bonus compris) ; 2. points terrain obtenus dans les matches entre équipes concernées ; 3. différence de points dans les matches entre équipes concernées ; 4. différence entre essais marqués et concédés dans les matches entre équipes concernées ; 5. différence de points ; 6. différence entre essais marqués et concédés ; 7. nombre de points marqués ; 8. nombre d'essais marqués ; 9. nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général ; 10. place la saison précédente ; 11. nombre de personnes suspendues après un match de championnat.

Leader par journée

Évolution du classement

Tableau synthétique 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Effectif 
 Arrières : Erwan Bérot, Mathieu Vignes, Mathieu Peluchon, Damien Duffau
 Ailiers : Sébastien Ascarat, Patrick Bosque, Monté, Mathieu Acebes, Viliame Maya, Thomas Bastellica
 Centres : Aloisio Butonidualevu, Renaud Dulin, Thomas Paterson-Ridjway, Jonathan Brethous, Florian Lacotte, Thierry, Francisco de la Fuente  
 Ouvreurs : Pierre-Alexandre Dut, Olivier, Maxime Forgeois
 Demis de mêlée : Christophe Clarac, Clément Briscadieu, Damien Duffau
 Troisièmes lignes centre : Mathieu De Pauw, Frédéric Medves
 Troisièmes lignes aile : Mickaël Eymard, Stephan Saint-Lary, Hugo Rongieras
 Deuxièmes lignes : Tao Tapasu, Sergio Valdés, Mickaël Lacroix, Thibault Loubet, Mathieu Fabre
 Talonneurs : Vincent Campo, Sébastien Bruère, Romain Casals, Luc Bissuel
 Piliers : Grégory Menkarska, Nicolas Kwarazfelia, Yannick Delom, Fabien Magnan, Mickaël Nerocan

Notes et références 

2010-2011
Auch